Список упразднённых наград журнала PWI и обладатели этих наград.

PWI Карлик Рестлер Года 
Награда PWI Карлик Рестлер Года утверждена в 1972.Лучший карлик рестлер года определялся по результатам голосования читателей журнала Pro Wrestling Illustrated.Упразднена в 1976 году.

PWI Менеджер Года 
Наградой PWI Менеджер Года награждается лучший менеджер года по версии читателей PWI.Утверждена в 1972.Рекордсмены награды — Бобби Хиннэн выигрывал 4 раза. По 3 раза выигрывали Лу Албано, Джеймс Дж. Дилон и Джим Корнетт.Упразднена в 1999 году.

PWI Женщина Рестлер Года 
Награду PWI Женщина Рестлер Года получала лучшая рестлерша года по версии читателей. Награда упразднена в 1976 году.

PWI Аннонсер Года 
Награду PWI Аннонсер Года получал лучший аннонсер по версии читателей PWI.Награда существовала всего один год, потом была упразднена.

Примечания 

Pro Wrestling Illustrated‎